3-й воздушно-десантный корпус — формирование (воздушно-десантный корпус, соединение) воздушно-десантных войск авиации РККА, времён Великой Отечественной войны.

Сокращённое наименование — 3 вдк.

История формирования

Первое формирование 
3-й воздушно-десантный корпус (1-го формирования) начал формироваться в мае 1941 года, на основании постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР № 1112-459сс от 23 апреля 1941 года в Одесском военном округе. Корпус формировался общей численностью 8 020 человек, в состав корпуса вошли существующая 212-я, а также вновь формируемые 5-я и 6-я воздушно-десантные бригады. На формирование 4-го отдельного танкового батальона была обращена автобронетанковая рота 307-го отдельного разведывательного батальона 234-й стрелковой дивизии. Управление корпуса и вновь формируемые части дислоцировались в городе Первомайск, 212-я воздушно-десантная бригада — в городе Вознесенск).

За 4 дня до войны командир корпуса Василий Афанасьевич Глазунов провёл с командирами и штабами 6-й и 212-й бригад тактическое учение по теме: «Захват важного объекта в тылу врага и удержание его до подхода главных сил», командиры и штабы этих бригад были сброшены с парашютами в районе города Джанкой.

В октябре 1941 года согласно приказу Ставки Верховного командования № 66 от 4 сентября 1941 года «О развертывании воздушно-десантных войск» 3-й воздушно-десантный корпус, имевший на то время численность 3 763 человек, должен был быть отведён на доукомплектование в Северо-Кавказский военный округ со сроком боевой готовности 10 января 1942 года. Но в связи с тем, что корпус в это время увяз в боях в районе города Тим, 20 ноября 1941 года управление 5-й воздушно-десантной бригады (1-го формирования) было развёрнуто в управление 87-й стрелковой дивизии, созданной из войск корпуса. Дивизию возглавил полковник А. И. Родимцев.

Второе формирование 
В ноябре 1941 года в Северо-Кавказском военном округе, в городе Ейск, а затем в городе Ессентуки Ставропольского края с привлечением части личного состава 3-го воздушно-десантного корпуса (1-го формирования) был сформирован 3-й воздушно-десантный корпус (2-го формирования) в составе 5-й, 6-й и 212-й воздушно-десантных бригад. Приказом Ставки Верховного Главного Командования № 994001 от 17 мая 1942 года, 3-й воздушно-десантный корпус (2-го формирования) был реорганизован в 33-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

Участие в боевых действиях 
Период вхождения в действующую армию: 11 июля 1941 года — 19 ноября 1941 года.

В первой половине августа 1941 года корпус принимал участие в обороне Киева, затем, с начала сентября, в обороне Конотопа.

В ноябре 1941 года корпус в составе 40-й армии участвовал в боях в районе города Тим.

Состав 
В состав 3-го воздушно-десантного корпуса (1-го формирования) входили:
 управление корпуса, в/ч 3304 (штат 04/120);
 4-й отдельный танковый батальон, в/ч 3523 (штат 04/121);
 взвод радиосвязи, в/ч 3044 (штат 04/122);
 3-й отдел, в/ч 3068;
 5-я воздушно-десантная бригада (командир — полковник Родимцев, Александр Ильич);
 6-я воздушно-десантная бригада (командир — полковник Жолудев, Виктор Григорьевич);
 212-я воздушно-десантная бригада (командир — полковник Затевахин, Иван Иванович);
 отдельный зенитно-артиллерийский дивизион

Кроме того, предлагалось передать в распоряжение корпуса 250-й и 327-й десантно-бомбардировочные полки, а также 719-й батальон аэродромного обеспечения. Однако из-за начала войны эти части не вошли в состав корпуса.

В состав 3-го воздушно-десантного корпуса (2-го формирования) входили:
 управление корпуса;
 5-я воздушно-десантная бригада;
 6-я воздушно-десантная бригада;
 212-я воздушно-десантная бригада.

Командование корпуса 
Командиры:
 1-е формирование:
 Глазунов, Василий Афанасьевич (23.06.1941 — 29.08.1941), генерал-майор;
 Затевахин, Иван Иванович (29.08.1941 — 19.11.1941), полковник
 2-е формирование:
 Травников, Николай Григорьевич (09.1941 — 02.1942), полковник;
 Афанасьев, Фёдор Александрович (02.1942 — 17.05.1942), полковник

Военные комиссары:
 1-е формирование:
 Матвеев Дмитрий Тимофеевич (27.02.1941 — 20.11.1941), полковой комиссар
 2-е формирование:
 Матвеев Дмитрий Тимофеевич (21.11.1941 — 04.12.1941), полковой комиссар;
 Лисичкин Емельян Алексеевич (04.12.1941 — 06.01.1942), полковой комиссар;
 Сегида Александр Тимофеевич (06.01.1942 — 17.05.1942), полковой комиссар

Начальники штаба:
 1-е формирование:
 Коссенюк, Александр Филимонович (23.06.1941 — 09.08.1941), подполковник (погиб 9.08.1941);
 Соколов Василий Павлович (08.1941 — 11.1941), капитан, майор

Отличившиеся воины 
  Ватомов, Яков Иосифович, сержант, командир отделения разведывательной роты 212-й воздушно-десантной бригады.
  Обухов, Николай Феоктистович, красноармеец, стрелок 212-й воздушно-десантной бригады.
  Цыбулев, Алексей Иванович, ефрейтор, наводчик орудия особого зенитно-артиллерийского дивизиона 5-й воздушно-десантной бригады.

Известные военачальники, служившие в корпусе 
  Глазунов Василий Афанасьевич, генерал-майор, командир 3-го воздушно-десантного корпуса (июнь — август 1941 года).
 Затевахин Иван Иванович, полковник, командир 3-го воздушно-десантного корпуса (август — ноябрь 1941).
  Соколов Василий Павлович майор, начальник штаба 3-го воздушно-десантного корпуса (август — ноябрь 1941 года).
  Родимцев Александр Ильич, полковник, командир 5-й воздушно-десантной бригады (май — ноябрь 1941 года).
  Борисов Владимир Александрович, подполковник, начальник штаба 5-й воздушно-десантной бригады (май — ноябрь 1941 года).

См. также 
 4-й воздушно-десантный корпус (СССР)
 5-я воздушно-десантная бригада (СССР)
 6-я воздушно-десантная бригада
 212-я воздушно-десантная бригада

Примечания

Литература 
 Ненахов Ю. Войска спецназначения во второй мировой войне. — Мн. : Харвест, 2000.
 
 
 Лисов И. И. Десантники. — М. : 1968.
 Гончаров В. Советские воздушно-десантные войска в Великой Отечественной войне. — М. : АСТ, 2003.
 Glantz David M. The Soviet Airborne Experience. — Washington : DIANE Publishing, 1984. — ISBN 978-1-4289-1582-4

Ссылки 
 Справочник на сайте клуба «Память» Воронежского госуниверситета
 Участие ВДВ в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
 149 гв мсп. История 3вдк
 Командиры гв.вдбр 1943—1945
 СОВЕТСКИЕ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫЕ ВОЙНА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
 СОВЕТСКИЕ ВДВ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ
 
 
 
 

Воздушно-десантные корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году